Conjunt d'éssers humans, vegeu humà
 Humanitat (qualitat) qualitat d'humà pròpia de l'humanisme. En aquest sentit, és de significat proper a civisme, urbanitat o ètica.
 Humanitats: són el grup de matèries acadèmiques unides pel seu objectiu d'estudiar la condició humana i una aproximació qualitativa que normalment evita que un sol paradigma arribi a definir una disciplina.
 Patrimoni de la Humanitat: pla de protecció dels béns culturals i naturals del món, proposat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
 La Humanitat: diari barceloní.

Vegeu també 
 Home